Zoltán Kodály, compositore, linguista, filosofo, etnomusicologo ed educatore ungherese.
Museo Zoltán Kodály, museo sito nella casa natale del compositore
Kodály körönd, stazione della metropolitana di Budapest
10918 Kodaly, asteroide della fascia principale